Union Springs kan syfta på:

 Union Springs, Alabama
 Union Springs, New York